Guerra gòtica (250-251), conflicte armat entre l'Imperi Romà i una confederació de tribus escites que envaïren Dàcia i Mèsia 
 Guerra gòtica (267-269), conflicte entre l'Imperi Romà i un contingent de tribus escites i gots 
 Guerra gòtica (367-369), conflicte de tropes de l'Imperi Romà i els gots que habitaven al nord de la província romana de Mèsia.
 Guerra gòtica (376-382), conflicte entre l'Imperi Romà i els teruings i greutungs, que es veien pressionats per l'avanç dels huns.
 Guerra Gòtica (535–554), conflicte entre l'Imperi Romà d'Orient i el Regne dels Ostrogots.